La grande onda (In God's Hands) – film del 1998 diretto da Zalman King
 La grande onda (The Rift) – romanzo di Walter Jon Williams del 1999
 La grande onda – album di Piotta del 2002
 La grande onda – singolo di Piotta del 2002
 La Grande Onda – etichetta discografica italiana